Сен-Міше́ль-де-Р'єфре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південний захід від Парижа, 27 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 222 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 566,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мішель-де-Р'єфре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мішель-де-Р'єфре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда